JGC – codice aeroportuale IATA dell'eliporto, Grand Canyon (Arizona), Stati Uniti